Муса Оздоев
 Оздоев, Муса Джабраилович — депутат Народного Собрания Ингушетии.
 Оздоев, Муса Махмудович (род. 1965) — руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия — главный судебный пристав Республики Ингушетия, генерал-майор.
 Оздоев, Муса Хазботович (род. 1955) — российский театральный режиссёр.